В этой статье перечислены матчи женской сборной Узбекистана по футболу с 2006 по 2015 годы.

2006 год 
 Игры не проводились

2007 год

2008 год 
 Игры не проводились

2009 год

2010 год 
 Игры не проводились

2011 год

2012 год 
 Игры не проводились

2013 год

2015 год

Примечания

См. также 
 Матчи женской сборной Узбекистана по футболу 1995—2005

Ссылки 
 Отборочные игры Олимпиады 2008 
 Отборочные игры Кубка Азии 2010 
 Отборочные игры Кубка Азии 2014 
 Отборочные игры Олимпиады 2016 

Женский футбол
Женский футбол в Узбекистане